Ко́улман, Ко́улмен, Ко́улмэн () — фамилия англо-ирландского происхождения, а также топоним.

Фамилия 
 Основная статья .
Ирландский вариант фамилии происходит от фамилий Ó'Colmáin, Ó'Clumhain или Mac Colmáin. Английский — от профессии: человек, работающий с углём; или слуга человека по фамилии  (,  и , ).

По данным 2014 года, фамилия Коулмен занимала 1471-е место по распространённости в мире: её носили  человека.Распространённость фамилии по странам и территориям:

А 
  (род. 1991) — австралийский регбист.

Б 
 Коулмен, Бесси (1892—1926) — американская лётчица.
  (1904—1981) — американский джаз-трубач.
 Коулман, Блейк (род. 1991) — американский хоккеист.
 Коулман, Бобби (род. 1997) — американский актёр кино и телевидения.

В 
  (1946—2013) — американская поэтесса.
 Коулман, Вернал — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии.
  (род. 1946) — английский колумнист, врач общей практики, ныне — блогер, писатель-конспиролог.
  (род. 1961) — американский бейсболист.

Г 
 Коулман, Гэри (1968—2010) — американский актёр кино и телевидения.

Д 
  (1879—1956) — канадский бизнесмен, президент Канадской тихоокеанской железной дороги (1942—1947).
 Коулман, Дезире (род. 1965) — американская R&B-певица и актриса.
  (1997—2020) — жертва сексуального насилия, киноактриса.
 Коулман, Деррик (род. 1967) — американский баскетболист.
  (род. 1990) — американский .
  (род. 1975) — британский , актёр телевидения и певец.
 Коулман, Джез (род. 1960) — британский рок-музыкант, певец, пианист и композитор.
 :
  (1911—2001) — канадский спортивный журналист, писатель и пресс-секретарь.
  (1914—1991) —  (1952—1956), губернатор Миссисипи (1956—1960), судья Апелляционного суда пятого округа (1965—1981).
 Коулмен, Джеймс Сэмюэль (1926—1995) — американский социолог.
 :
  (1924—1998) — американский баскетболист.
 Коулман, Джек (наст. имя Джон Макдональд Коулмен; род. 1958) — американский актёр театра, кино и телевидения.
 Коулман, Дженна (род. 1986) — английская актриса театра, кино, телевидения и озвучивания.
  (род. 1985) — американский хоккеист.
 
 :
  (род. 1947) — американский бейсболист,  «Лос-Анджелес Энджелс» (1987—1990 и 1996—1999) и «Сент-Луис Кардиналс» (1991—1994).
  (род. 1955) — американский художник и иллюстратор (перформанс), писатель.
 :
  (1838—1888) — шотландский изобретатель.
  (1922—2000) — американский политик: президент  (1980—1992).
 :
  (1823—1919) — американский магнат: первый президент , президент золотой шахты , вице-президент , директор  и .
  (1921—2016) — экономист, телеведущий, издатель, президент  (1967—1977).
  (1928—1973) — австралийский футболист.
  (1934—2018) — американский ведущий прогноза погоды на протяжении 61 года, сооснователь телеканала .
 Коулман, Джон (род. 1935) — англо-американский писатель-конспиролог.
 :
  (род. 1951) — американский писатель.
  (род. 1956) — австралийско-британский радио- и телеведущий.
  (род. 1966) — новозеландский политик: министр по делам иммиграции (2008—2011), министр обороны (2011—2014), министр здравоохранения (2014—2017), министр спорта и отдыха (2014—2017).
 :
  (1795—1844) — ирландский архитектор.
  (1870—1948) — глава  (1913—1922), мэр г. Уильямсберг (Виргиния) (1929—1934).
  (род. 1935) — американский джаз-саксофонист.
  (род. 1939) — епископ Фолл-Ривера (2003—2014, действующий; 2014 — , эмерит).
  (род. 1970) — британский актёр кино, телевидения и озвучивания.
  (1925—1991) — британский политик:  (1978—1979), член Парламента от Нита (1964—1991).
 Коулман, Дуглас (1931—2014) — канадский учёный-биохимик.
 Коулмен, Дэбни (род. 1932) — американский актёр кино и телевидения.
 :
  (1881—1951) — новозеландский политик: член Парламента от Гисборна (1931—1949).
  (1926—2013) — британский спортивный комментатор, проработавший на Би-би-си 46 лет (освещал одиннадцать Летних Олимпийских игр (1960—2000) и шесть чемпионатов мира по футболу (1962—1982)).
  (род. 1974) — австралийский политик: заместитель  (2017—2018), Министр по делам иммиграции, гражданства и мультикультурализма (2018 — )

Ж 
  (род. 1982) —  (2019 — )

З 
 Коулмен, Зендая Мейри Стормер (род. 1996; более известна как Зендая) — американская актриса и певица.

И 
 Коулмен, И Си (род. 1950) — американский баскетболист.

К 
 Коулман, Катерина Грейс (род. 1960) — американский астронавт.
  — несколько человек.
 Коулмен, Келен (род. 1984) — американская актриса.
  (1938—2019) — американский баскетболист.
  (род. 1963) — австралийский регбист, тренер команды «Саут Сидней Рэббитоуз» (1998—1999 и 2002).
 :
  (род. 1961) — мэр г. Сент-Пол (Миннесота) с 2006 по 2018 г.
 Коулман, Крис (род. 1970) — валлийский футболист и тренер.
 Коулман, Кристиан (род. 1996) — американский спринтер.

Л 
 :
  (род. 1960) — американский музыкант и композитор.
  (род. 1970) — английская актриса радио, кино и телевидения; эрготерапевт.
 Коулмен, Ламонт (1974—1999; более известен как Big L) — американский рэпер.
  (род. 1949) — последний президент Национальной лиги бейсбола (1994—1999).
  (1878—1954) — канадский энтомолог, фитопатолог и вирусолог.
  (род. 1947) — американский криптозоолог и писательница.
  (род. 1969) — американская писательница.

М 
 :
  (1891—1945) — ирландский скрипач.
  (род. 1946) — британский писатель.
  (род. 1954) — американский политик:  г. Колумбус (Огайо) в 2000—2016 гг. (первый афроамериканец на этом посту).
  (1956—2014) — американский блюз-гитарист, певец и сочинитель песен.
  (род. 1933) — австралийская феминистка, социальная активистка, госслужащая и журналистка.
 Коулман, Марисса (род. 1987) — американская баскетболистка.
 Коулман, Марк (род. 1964) — американский борец и боец смешанных единоборств.
  (род. 1985) —  (2006).
 Коулман, Моник (род. 1980) — американская актриса кино и телевидения, певица и танцовщица.
  (род. 1943) — профессор химии () и биохимии (), президент Айовского университета (1995—2002),  Мичиганского университета (2002—2014), президент Ассоциации американских университетов (2016—2020).

Н 
 Коулман, Норм (род. 1949) — американский политик: мэр г. Сент-Пол (Миннесота) с 1994 по 2002 г., сенатор от Миннесоты (2003—2009).
  (1827—1911) — американский адвокат, преподаватель, газетный издатель и политик:  (1875—1877), первый Министр сельского хозяйства США (1889).
  (род. 1961) — американский баскетболист.
 Коулмен, Нэнси (1912—2000) — американская актриса радио, театра, кино и телевидения.

О 
 Коулман, Орнетт (1930—2015) — американский альт- и тенор-саксофонист, трубач, композитор.
 Колеман, Осорно (род. 1954) — никарагуанский боевик и политик, полевой командир индейских контрас.

П 
 
  (fl. с 1998) — американский профессор , психолог, активистка-пролайф.

Р 
  (1895—1990) — американский тренер по бейсболу команды Орегонского университета (1923—1928, 1930—1931 и 1938—1966).
 :
  (1748—1825) — ирландско-американский промышленник, первый миллионер Пенсильвании.
  (1793—1837) — американский военный и политик: один из подписавших Декларацию о независимости Техаса и  (1836), мэр г. Бастроп (Техас) в 1834—1837 гг.
  (1954—2014) — американский математик, профессор Калифорнийского университета в Беркли.
  (род. 1964) — канадский мульт-режиссёр, мастер по спецэффектам.
 :
  (род. 1948) — американский генерал.
 Коулмэн, Ронни (род. 1964) — американский культурист.
 Коулмен, Рональд Раммелл (род. 1973; более известен как ) — американский диджей и звукозаписывающий продюсер.

С 
 Коулман, Сидни (1937—2007) — американский физик-теоретик.
  (род. 1956) — американский саксофонист и композитор.

Т 
  (род. 1954) — американский актёр озвучивания.
  (род. 1993) — американский .
 
 :
  (1598—1647) — английский священник и преподаватель.
  (род. 1945) — английский футболист.

У 
 :
  (1704—1769) — американский торговец, юрист, муниципальный служащий и судья колониальной Филадельфии.
  (1766—1829) — первый редактор газеты The New York Evening Post.
  (1824—1893) — американский первопроходец, поселенец Калифорнии, бизнесмен и вигилант.
  (1829—1904) — английский художник и иллюстратор.
 Коулмен, Уильям Дэвид (1842—1908) —  (1892—1896), президент Либерии (1896—1900).
  (1870—1957) — американский бизнесмен, мэр г. Уичито (Канзас) в 1923—1924 гг.
  (1884—1968) — старший судья Мэриленда (1948—1955).
  (1920—2017) — американский адвокат, судья и политик: министр транспорта США (1975—1977) (второй афроамериканец в Кабинете США), судья  (2004—2009).
  (1934—1988) — американский историк науки, президент Общества историков науки (1987).
  (1849—1904) — американский бизнесмен, владелец .

Ф 
  — несколько человек.

Х 
  (1860—1953) — канадская поэтесса, писательница и преподавательница музыки.

Ч 
 Коулмэн, Чад (род. 1974) — американский актёр кино и телевидения.
 
  (род. 1985) — американский актёр кино и телевидения, кинопродюсер, кинорежиссёр, сценарист и музыкант.
  (наст. имя Кларенс Коулмен; 1937—2016) — американский бейсболист.

Ш 
 Коулман, Шарлотта (1968—2001) — английская киноактриса.
 Коулман, Шеймус (род. 1988) — ирландский футболист.
 Коулман, Шон (род. 1991) — игрок в американский футбол.

Э 
 Коулман, Эд (1901—1964) — американский бейсболист.
  (1875—1966) — старший бармен отеля  на протяжении 23 лет; создательница коктейля .
  (1881—1963) — хлопковый , шериф прихода Тенсас (Луизиана) в 1936—1960 гг., телохранитель Хьюи Лонга.
  (1813—1891) — американская писательница и переводчица.
  (род. 1955) — американский джаз-пианист.
  (род. 1982) — американский баскетболист, ныне — помощник тренера команды Колорадского университета в Боулдере.

Двойная фамилия 
 Коулман-Лэдд, Анна (1878—1939) — американский скульптор.
  (род. 1958) — австралийский баритон.
  (1940—2011) — американский профессор английского языка в , мэр г.  (Калифорния) в 2010—2011 гг.

Псевдоним 
 Сай Коулмен (наст. имя Сеймур Кауфман; 1929—2004) — американский композитор и джазовый пианист.

Топоним 
 Канада
  — посёлок в Альберте.
  —  в Онтарио.

 США
  — деревня в Висконсине.
  — поселение в Джорджии.
  — город в Мичигане.
  — тауншип в Небраске.
 Коулмен — округ в Техасе.
 Коулмен — адм. центр округа.
  — город во Флориде.

Прочее 
  — бренд .
  — существовала в 1899—1904 гг., была первой в США хлопкопрядильной фабрикой, принадлежащей и управляемой афроамериканцем.
  — историческое здание (постр. в 1898) в г. Конкорд (Северная Каролина).
  — награда Австралийской футбольной лиги.
  — в Виргинии, р. Йорк (США).

См. также

Примечания